Clay City kan syfta på:
Clay City, Illinois
Clay City, Indiana
Clay City, Kentucky